Albert Louis Moullet (1908-1991), général français ;
 Luc Moullet (1937-), réalisateur français ;
 Patrice Moullet (1946-), acteur français.

 Erika Moulet (1982-), journaliste et animatrice de télévision française ;
 Fernand Moulet, cycliste français.